Bodnarchuk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Bodnarchuk (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Natasha Bodnarchuk (* 1998), kanadische Skispringerin

Siehe auch:
 Bondartschuk